Ма́рроу () или Мэ́рроу () — английская фамилия.

Люди
  (род. 1990) — английский футболист.
 Марроу, Трейси (род. 1958; гораздо более известен как Ice-T) — американский музыкант, рэпер, сочинитель песен, музыкальный продюсер, вокалист трэш-метал-группы Body Count, писатель, актёр кино и телевидения.
 Марроу, Эдвард (1908—1965) — американский теле- и радио-журналист, военный корреспондент.

 Мэрроу — персонаж комиксов Marvel Comics.

Прочее
  — американский фильм 1986 года.
  — деревня в Кембриджшире (Англия).

См. также
 Морроу
 Марро

Примечания